Glisseur peut faire référence à :
 En mathématiques, un glisseur est un torseur dont le champ des moments s'annule en au moins un point ;
 un hydroglisseur est un embarcation à fond plat ;
 un aéroglisseur est un véhicule amphibie.